Фуэнтерраби́я (, , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Бидасоа. Занимает площадь 28,63 км². Население — 16464 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км. Располагается на левом берегу устья реки Бидасоа.

История 
Город основан в 1203 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Путеводитель по Фуэнтеррабии в Викигиде
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Fuenterrabía
 Веб-сайт о Фуэнтеррабии (неофициальный)
 Página web de la diputación de Guipúzcoa sobre Fuenterrabía
  Web oficial del Alarde de Hondarribia
 Альбом фотографий Фуэнтеррабии
 Fotos de Fiestas, Deportes, Kultura de Hondarribia
 Вид с воздуха в Google Maps

Населённые пункты Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа